Nurse ist der Familienname folgender Personen:

 Cristy Nurse (* 1986), kanadische Ruderin
 Darnell Nurse (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Nurse (* 1967), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Paul Nurse (* 1949), britischer Biochemiker
 Roberto Nurse (* 1983), panamaischer Fußballspieler
 Rupert Nurse (1910–2001), trinidadischer Musiker
 Sarah Nurse (* 1995), kanadische Eishockeyspielerin
 Seymour Nurse (1933–2019), barbadischer Cricket-Spieler

Nurse steht für:

 Nurse 3D, US-amerikanischer Horrorfilm
 Registered Nurse, Pflegefachkraft

Siehe auch:
 Nourse